Мішалка — пристрій для перемішування.
 Магнітна мішалка
 Елісон Мішалка, Елісон Рене Мішалка () (нар. 25 березня 1989) — американська акторка, пісенниця, співачка та піаністка.
 Аманда Мішалка (народ. 10 квітня 1991, більше відома як AJ — американська акторка, пісенниця співачка та піаністка.